het bijvoeglijk naamwoord afgeleid van Indië, in het bijzonder Nederlands-Indië (Indonesië):
 Indische Nederlanders. Nederlanders afkomstig uit Nederlands-Indië (het huidige Indonesië), zowel Indo-Europeanen (Nederlanders van gemengde afkomst, afgekort tot Indo's) als Totok's (volbloed Nederlanders), en hun nazaten
 Indische keuken: de keuken afkomstig uit Nederlands-Indië, die enigszins afwijkt van de Indonesische keuken
 het verouderde bijvoeglijk naamwoord afgeleid van Brits-Indië (India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh en delen van Myanmar). Tegenwoordig wordt Indiaas of Indiase gebruikt als bijvoeglijk naamwoord voor dat deel van het voormalige Brits-Indië. Uitzonderingen zijn staande begrippen zoals de Indische Oceaan, de Indische olifant en het Indische subcontinent.
 Indisch, een aantal schaakopeningen